CZ Groep, de Nederlandse zorgverzekeraar CZ
 Česká Zbrojovka Strakonice, een voormalige wapenfabrikant en bouwer van motorfietsen
 Česká Zbrojovka Uherský Brod, een wapenfabrikant
 CZ, de ISO-landcode voor Tsjechië
 .cz, het achtervoegsel van Tsjechische internetdomeinnamen